Een engelstalige verwensing
Fuck You (Lily Allen), een nummer van Lilly Allen
F**k You!, een nummer van Cee-Lo Green